La Prva savezna liga SFRJ 1969-1970, conosciuta semplicemente come Prva liga 1969-1970, fu la 41ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 24ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo decimo titolo, terzo consecutivo.

Capocannonieri del torneo furono Dušan Bajević () e Slobodan Santrač (OFK Belgrado), con 20 reti.

Tentativo di corruzione
Prima della partita di campionato del 16 novembre 1969 a Sarajevo fra Olimpia e , il portiere dei padroni di casa Refik Muftić ha riferito alle autorità di un tentativo di corruzione da parte di un uomo a lui sconosciuto che gli proponeva di perdere la partita in cambio di 20000 dinari pesanti (all'epoca il prezzo di un quotidiano era di un dinaro pesante). Su consiglio della polizia e del suo club, Muftić ha preso i soldi ed anche il posto fra i pali. Il Sarajevo ha vinto 4-1 e Muftić ha dovuto abbandonare la partita dopo un contrasto contro il giocatore dell'Olimpia Radoslav Bečejac (naso rotto). Alla fine, il dirigente dell'Olimpia Anton Franetič è stato arrestato, oltre per la corruzione, anche per la sua gestione nella "Ljubljanska kreditne banka i štedionica" (banca di credito di Lubiana). Tuttavia il fatto è stato presto dimenticato e "sepolto sotto il tappeto".

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1970-1971
      Finalista della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1970-1971
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1970-1971
      Retrocesse in Druga Liga 1970-1971

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificate alla Coppa Mitropa 1970-1971 : ,  e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1970 : .Qualificata alla Coppa Piano Karl Rappan 1970 : nessuna.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

 Allenatore: Miljan Miljanić

Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1969-1970
Kup Maršala Tita 1969-1970

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1969-1971 su historical-lineups
  Stagione 1969-1970 su eu-football.info
  Stagione 1969-1970 su HRnogomet
  Stagione 1969-1970 su sportsport.ba
  Le stagioni 1968-1973 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1969-70 su RSSSF
  Stagione 1969-70 : parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e parte 6

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1970
Campionato jugoslavo di calcio